Montrose Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Montrose Historic District (Montrose, Alabama), NRHP-ID: 76000310
 Montrose Historic District (Montrose, Pennsylvania), NRHP-ID: 11000342